Melle, inaczej zwane turniejem francuskim, polega na bezpośrednim spychaniu przeciwnika kopią z konia.

Obecnie Melle można zobaczyć 

Grunwald - wieczorem dnia inscenizacji bitwy
Chęciny - na zamku podczas obchodów chrzestnych (2 maja). 

Rycerstwo